Normanville (Eure) — comuna no departamento de Eure, França
Normanville (Sena Marítimo) — comuna no departamento de Sena Marítimo, França

Desambiguações de topônimos